

Politica 

 Whip

Sport 

 WHIP (baseball)

Persone 

 Whip (cantante)

Pagine correlate 

 The Whip